Эдуард Карлович Павулс (; 7 июля 1929 — 14 июля 2006), советский и латвийский актёр театра и кино. Народный артист Латвийской ССР (1965).

Биография 
Родился 7 июля 1929 года, в семье Карлиса Павулса и его жены Анны. Родители познакомились во время Первой мировой войны. Семья жила трудно, отцу пришлось работать в разных местах: он был пожарным, рыбаком, работал на дубултской лесопилке.

Детство Эдуарда прошло в Юрмале. Как любой мальчишка из послевоенного приморского города, мечтал о карьере военного моряка.

В 1949 году окончил театральную студию при Художественном академическом театре им. Я. Райниса.

С 1950 по 1985 год Эдуард Павулс был ведущим актёром театра им. Я. Райниса.

В 1953 году был поставлен спектакль «Ромео и Джульетта» по пьесе Уильяма Шекспира в которой Павулс получил свою первую главную роль — Ромео. Роль Джульетты исполнила Вия Артмане.

В 1957 году Эдуард Павулс дебютировал в кино, первый фильм с его участием «После шторма». В этом же году Павулс получает главную роль в картине «Сын рыбака».

Режиссёр Варис Брасла в 1996 снял документальный фильм «Kā tev klājas, Eidi?» (Как живётся, «Эйди?»), посвящённый творчеству Э. Павулса.

Скончался на 78-м году жизни 14 июля 2006 года в Риге.

Творчество

Фильмография 

  — После шторма — Юрис (озвучивал Пётр Горин)
  — Сын рыбака — Оскар
  — Рита — Сергей
  — Красные листья — Андрей Метельский
  — Повесть о латышском стрелке — Янка Пипар
  — Илзе — Рудольф
  — Обманутые — учитель Янис
  — Спасибо за весну — Межмалис
  — Укротители велосипедов — Роберт Алас, молодой учитель 
  — Капитан Нуль — капитан Валдис Нуль
  — Криницы — Михась Лемяшевич
  — Заговор послов — Яков Петерс
  — Эдгар и Кристина — Сутка
  — Я всё помню, Ричард — Ричард
  — 24-25 не возвращается — Юрис Межулис
  — Армия «Трясогузки» снова в бою — Лапотник
  — Когда дождь и ветер стучат в окно — Карнитис
  — Времена землемеров — Пратниекс
  — У богатой госпожи — Ольгерт Курмис
  — Насыпь — старик Озолс
  — Слуги дьявола — Эрманис
  — В тени смерти — Гринталс
  — Город под липами — Бунка
  — Тростниковый лес — Пусстабс
  — Слуги дьявола на чёртовой мельнице — Эрманис
  — Афера Цеплиса — Эдгар Цеплис
  — Ключи от города — Юрис Андумс
  — Подарок одинокой женщине — Сиетиньш
  — Первое лето — Диенавс
  — В клешнях чёрного рака
  — Мой друг — человек несерьёзный — руководитель отдела кадров
  — Стрелы Робин Гуда — отец Тук
  — Мастер — художник
  — Будьте моей тёщей! — директор музея
  — Мужчина в расцвете лет — Лукьянскис
  — Театр — Джим Лонгтон
  — За стеклянной дверью
  — На ринг вызывается…
  — Незаконченный ужин — дебошир на лестнице
  — Братья Рико — Малакс
  — Долгая дорога в дюнах — Якоб Озолс
  — Три дня на размышление — сосед Дуршиса
  — Помнить или забыть — Бертуланс
  — Каменистый путь
  — Краткое наставление в любви
  — Выстрел в лесу — Лиепсаргс
  — Когда сдают тормоза — Август Дрейманис
  — Долг в любви — Эдис
  — Двойной капкан — полковник Вельста
  — Фронт в отчем доме — Карлис
  — Страх — Петертале
  — Айя — хозяин
  — Объезд
  — Семья Зитаров — Зитарс
  — Дуплет — капитан
  — Страшное лето — Язеп Пошкус
  — Мистерия старой управы — Маэстро

Награды и звания 

 Орден Трёх звёзд (1994)
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта» (03.01.1956)
 1959 — лауреат Государственной премии Латвийской ССР за роли в фильмах «Сын рыбака», «Повесть о латышском стрелке», «Красные листья»
 1965 — народный артист Латвийской ССР
 1983 — лауреат Государственной премии СССР за роль в фильме «Долгая дорога в дюнах»

Литература

Примечания 

Персоналии:Театр Дайлес
Лауреаты Государственной премии СССР
Народные артисты Латвийской ССР
Лауреаты премии Эдуарда Смильгиса